U 34 oder U-34 bzw. U34 steht für:

 SM U 34, ein U-Boot der deutschen kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 34 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 34 (Bundeswehr), ein U-Boot der deutschen Bundeswehr.
 U 34, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 411.
 U 34, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 U-34, eine Linie der Stadtbahn Stuttgart.

U34